Puig, muntanya petita, a Mallorca, la majoria de les muntanyes s'anomenen puigs
 Puig (empresa), empresa catalana de perfumeria i moda
 Puig-reig, municipi del Berguedà (Catalunya)
 Biografies:
 Andreu Puig
 Aureli Puig Escoi (les Coves de Vinromà, 1937 - Torreblanca, 2015), escriptor i historiador valencià
 Esteve Puig i Pascual (Barcelona, 1896-1964), fotògraf amateur 
 Felip Puig i Godes, polític català
 Josep Puig i Cadafalch, arquitecte català
 Miquel Puig, diversos personatges
 Pere Puig, diverses persones 
 Salvador Puig i Antich, anarquista català durant el règim de Franco
 Valentí Puig i Mas, escriptor mallorquí
 Xavier Puig i Andreu, polític català
 Miscel·lània: Normes del Puig, normativa ortogràfica secessionista del valencià